La KTM RC16 es una motocicleta de carreras desarrollada para competir en MotoGP para la temporada 2017.

Historia 
La RC16 hizo su debut como Wildcard en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2016 con el piloto de pruebas Mika Kallio. Para la carrera clasificó en 20º posición y en la carrera tuvo que abandonar por un fallo electrónico.

Para la temporada 2017 de MotoGP, la fábrica KTM ha firmado un contrato de dos años con Bradley Smith, subcampeón del mundo de 125cc en 2009, y Pol Espargaro, campeón del mundo de Moto2 de 2013. El equipo será dirigido por Mike Leitner, quien fue jefe de mecánicos de Dani Pedrosa hasta 2015.

Especificaciones

Resultados en MotoGP 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

Victorias

Referencias 

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
Modelos de motocicletas de competición
Motocicletas KTM